Широке могу бити:

 Широке (Прешов), насељено мјесто у округу Прешов, Прешовски крај, Словачка Република
 Широке (Примоштен), насељено мјесто у општини Примоштен, Шибенско-книнска жупанија, Република Хрватска